Boesche ist der Familienname folgender Personen:

 Norbert Boesche (1959–2002), deutscher Autor, Verleger und Privathistoriker
 Tilly Boesche-Zacharow (* 1928), deutsche Schriftstellerin und Autorin

Siehe auch:
 Bösche